Prototype pode referir-se a:
Prototype, padrão de projeto de software para criação de objetos a partir de um modelo original
Prototype (jogo eletrônico), jogo eletrônico de ação da Radical Entertainment lançado em 2009
Prototype (Javascript), framework para desenvolvimento de aplicativos Web
Prototype (banda), banda de metal progressivo de Los Angeles
Prototype (1983) (O Protótipo), filme de ficção científica
Prototype Jack, uma variação do personagem fictício dos jogos de luta Tekken

Desambiguação